Tepper ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Tepper (1921–2010), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Alice Tepper Marlin (* 1944), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 David Tepper (* 1957), US-amerikanischer Manager
 Gudrun Doll-Tepper (* 1947), deutsche Sportwissenschaftlerin, Inklusionspädagogin und Sportfunktionärin
 Johann Gottlieb Otto Tepper (1841–1923), australischer Entomologe
 Kerri Tepper (* 1967), australische Tischtennisspielerin
 Kurt von Tepper-Laski (1850–1931), deutscher Offizier, Sportreiter, Schriftsteller, Journalist und Pazifist
 Marvin Tepper (* 1986), deutscher Eishockeyspieler
 Peter Tepper (1943–2021), deutscher Schauspieler, Regisseur, Intendant, Kabarettist, Synchron- und Hörspielsprecher
 Robert Tepper (* 1950), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Sheri S. Tepper (1929–2016), US-amerikanische Schriftstellerin
 Sid Tepper (1918–2015), US-amerikanischer Songwriter
 Stephen Tepper (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Viktor von Tepper-Laski (1844–1905), deutscher Politiker
 William Tepper (1948–2017), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Wolfgang Tepper (* 1941), deutscher Boxer
 Yona Tepper (* 1941), israelische Schriftstellerin

Tepper steht für:
 Tepper Aviation, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Tepper-Palast in Warschau